«Cautivo» (o «Cautiva», o sus plurales) puede referirse a:

 estado en situación de cautiverio o cautividad.

Cautivo
 Cautivo (1960), película.
 Cautivo (1990), álbum de Carlos Mata.
 Cautivo (2005), álbum de Chayanne.

Cautiva
 Cautiva, grupo de música de José Travieso.
 Cautiva (Captive) (1998), película canadiense dirigida por Roger Cardinal.
 Cautiva (2004), película argentina dirigida por Gastón Biraben.
 Cautiva (Captive) (2012), película dirigida por Brillante Mendoza.
 Cautiva (1986), telenovela mexicana.

El cautivo
 El Cautivo (1934), escultura católica venerada en Málaga.

La cautiva
 La Cautiva, localidad de la Argentina.
 La cautiva (1837), relato en verso del escritor argentino Esteban Echeverría.
 La cautiva (2000), película franco-belga dirigida por Chantal Akerman.
 La cautiva (2001), película argentina dirigida por Israel Adrián Caetano.
 La cautiva (-), escultura del argentino Lucio Correa Morales.

Cautivos
 Cautivos (Captive) (1991), película (TV) dirigida por Michael Tuchner.
 Cautivos (Captives) (1994), película dirigida por Angela Pope.
 Cautivos (Gefangene) (2006), película dirigida por Iain Dilthey.
 Cautivos (2013), película chilena (TV) dirigida por Héctor Córdova.
 Cautivos (The Captive) (2014), película dirigida por Atom Egoyan.

Cautivas
 Cautivas (2011), película (documental) dirigida por Mercedes Ortega.

Los cautivos
 Los cautivos (1957), película dirigida por Budd Boetticher.
 Los cautivos (1972), libro de cuentos de Julio Ramón Ribeyro.

Las cautivas
 Las cautivas (1973), película mexicana dirigida por José Luis Ibáñez.